Audience ist das englische (the audience) bzw. französische (l’audience, f.) Wort für Publikum, aber auch für Audienz.

Audience ist auch:
 Audience (Band), eine britische Artrockband, gegründet 1969
 The Audience, eine Rockband aus Hersbruck bei Nürnberg
 Theaudience, eine britische Popband der späten 1990er Jahre